Fontcouverte, comuna francesa al departament del Charente Marítim
 Fontcouverte, nom francès del llogaret català de Fontcoberta, al municipi rossellonès de Queixàs
 Fontcouverte o Fontcobèrta, comuna francesa del departament de l'Aude
 Fontcouverte-la-Toussuire, comuna francesa del departament de Savoia